Мажара — фамилия. Известные носители:

 Мажара, Инна Викторовна (род. 1992) — украинская спортсменка (карате). Чемпионка Европы (Ереван, 2015). Многоразовая победительница чемпионатов и Кубков Украины.